Ранчо Химба има више значења:

 Ранчо Химба (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Химба, Лас Палмас (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику